Гранати сучасного типу були винайдені під час Російсько-японської війни. Нижче наведено неповний перелік ручних гранат.

По країнах

Третій рейх і ФРН 
 Kugelhandgranate 13
 Stielhandgranate 15/24
 Handgranate 34
 Eihandgranate 39
 Nebelhandgranate 39
 DM51
 M-DN

СРСР і  Росія 
 РГ-14
 РГД-33
 РГ-41
 РГ-42
 Ф-1
 РГД-5
 РПГ-40
 РПГ-43
 РПГ-6
 РКГ-3
 РГН
 РГТ
 Навчальні гранати

Велика Британія 
 Ручна граната Міллса № 5, № 23, № 36 зразка 1915 р.
 L2A2
 L109A1

Франція 
 Ручна граната зразка 1914 р.
 Ручна граната F1 зразка 1915 р.
 LU213
 SAE210/310 ALSETEX

США 
 Mk I
 Mk II
 MK2A1
 MK3A2
 M26
 M61
 M67/68

Австралія 
 F1 (австралійська граната)

Австрія 
 ARGES Hg77
 ARGES Hg84

Аргентина 
 FM-1
 FMK-2 Mod. 0
 FMK-8

Нідерланди 
 HUI-21

Україна 

 РГТ-27С

Ручні гранати